Света Елена е името на:

 Елена, съпруга на Констанций Хлор и майка на Константин Велики.
 остров в Атлантическия океан.
 град в щат Калифорния(САЩ).
 село в щат Небраска (САЩ).
 село в Северна Каролина
 вулканична планина в окръг Скамания, щат Вашингтон (САЩ).
 Света Елена (булевард във Варна)